Рома́н Григо́рьевич Подо́льный (16 октября , Москва, СССР — 23 февраля , там же) — советский журналист, популяризатор науки, писатель-фантаст.

Биография 
Отец Григорий Абрамович Подольный — шахматный тренер, руководитель Московского дома пионеров. Мать Мириам (Римма) Борисовна Бененсон — заведующая библиотечным фондом ЦПКиО имени Горького.

Окончил Московский государственный историко-архивный институт по специальности «этнография».

Первая публикация Подольного относится к 1956 году.

В 1962 году опубликовал свой первый научно-фантастический рассказ — «Мореплавание невозможно». В дальнейшем писал альтернативно-исторические, юмористические и социально-фантастические рассказы и повести, которые составили авторские сборники «Четверть гения» (1970) и «Лёгкая рука» (1990).

Написал также несколько десятков книг, посвящённых различным областям науки — от этнографии до теоретической физики. Опубликовал в журнале «Знание — сила» и в других научно-популярных периодических изданиях множество очерков и заметок.

Более двадцати лет возглавлял отдел науки журнала «Знание — сила», который в 1960—1970-е годы, во многом благодаря его энтузиазму, стал одним из «центров общения» российских фантастов. В самом журнале Подольный и его коллеги создали рубрики «Академия весёлых наук», где печатались различные фантастические розыгрыши, и «Комиссия по контактам», пытавшуюся с научных позиций разобрать всевозможные свидетельства о посещении Земли инопланетянами, о «следах» этих посещений, а также случаи всевозможных «экстрасенсорных способностей».

Похоронен на Покровском кладбище (4 уч.).

Библиография

Книги (фантастика)

Книги (научно-популярные)

Фантастические рассказы и повести 
 Без подсказок (1990)
 Бессмысленный брак (1990)
 В нашем журнале — через 100 лет (1964)
 Восьмая горизонталь (повесть) (1971)
 Впервые (1962)
 Всего один укол (1969)
 Дальнейшему хранению не подлежит (1970)
 Единство цели (1964)
 Ешь своих (1970)
 Живое (1990)
 Закон сохранения (1980)
 Золото Ньютона (1990)
 Интервью (1980)
 Кибернетика запуталась (1962)
 Кому везёт (1990)
 Кто поверит? (1970)
 Лёгкая рука (1990)
 Ловкость рук (1990)
 Лучший из возможных миров (1990)
 Мамочка (1990)
 Месть (1990)
 Мореплавание невозможно (1962)
 Музей моды (1990)
 Начало одной дискуссии (1964)
 Нашествие (1970)
 Не надо разбрасываться… (1970)
 Необходимая случайность (1970)
 Непростительная ошибка (1970)
 Нет! (1990)
 Неудачный дебют (1970)
 Орёл и решка (1984)
 Печальная история (1990)
 Пионы (1979)
 Письмо (1990)
 Планета Правда (1990)
 Последний рассказ о телепатии (1976)
 Потомки делают выводы (1970)
 Потомки Орфея (1990)
 Пределы фантазии (1964)
 Приезжайте в Куртеневку (1990)
 Пришельцы (1990)
 Прыжок в высоту (1990)
 Путешествие в Англию (1964)
 Река Галис (1990)
 Розыгрыш (1990)
 Рыбак рыбака (1990)
 Сага про Митю (1973)
 Самое страшное (1970)
 Сердце Эсвада (1964)
 Скрипка для Эйнштейна (1980)
 Слава (1990)
 След Остапов (1990)
 Согласен быть вторым (1973)
 Сообщающийся сосуд (1990)
 Тем хуже для фактов (1970)
 Только один укол (1990)
 Только связи! (1970)
 Тысяча жизней (1990)
 Умение ждать (1968)
 Хорошо, что не доживу… (1990)
 Цель и средства (1970)
 Четверть гения (повесть) (1970)
 Читатель (1990)

Критика и публицистика 
 Есть ли у вас «феномен пси»? (1963)
 Невидимка… как им стать? (1967)
 Писатель с тысячью лиц (1968)
 Пророчество или предвидение? (1973)
 Разведка мыслью и чувством (1984)
 Фантастическая этнография и этнографическая фантастика (1972)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. Роман Подольный.
 

Выпускники РГГУ
Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Писатели-фантасты СССР
Писатели-фантасты России
Писатели СССР
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Журналисты СССР
Журналисты России
Авторы научно-популярной литературы
Этнографы СССР
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Покровском кладбище (Москва)